Lagersberg kan syfta på:

 Lagersberg, Södermanland – ett säteri och karolinergård 3 km söder om Eskilstuna centrum i Södermanland
 Lagersberg, Västmanland – en mindre herrgård i Västerås kommun